Selmak est un personnage fictif de l'univers de la série télévisée Stargate SG-1. C'est un Tok'ra de grand âge, très respecté au sein de cette communauté.

Dans l'épisode La Tok'ra de la série, l'équipe SG-1, venue afin de passer un accord d'alliance avec la Tok'ra, rencontre une vieille femme dont le symbiote, très précieux aux yeux des Tok'ra, doit trouver un nouvel hôte. Les membres de SG-1 refusent tous de servir d'hôte à Selmak, ce qui ne manque pas de porter un coup aux négociations d'alliance.

À la fin de l'épisode, le capitaine Samantha Carter a l'idée d'utiliser les capacités de régénération des symbiotes afin de soigner le cancer de son père, le Major-Général Jacob Carter, de l'US Air Force, étant sûre qu'il accepterait d'être le lien entre ces deux peuples que sont les Terriens et les Tok'ra.

Daniel Jackson trouve là un argument en faveur de l'alliance : le principal problème des Tok'ra est de trouver des hôtes volontaires car ils n'en prennent pas de force, aussi d'autres personnes que le général Carter sur Terre accepteraient d'être les hôtes des Tok'ra afin d'échapper à une maladie mortelle. Jacob Carter accepte d'être le nouvel hôte de Selmak, considérant que c'est un honneur pour un vieux général de servir de trait d'union entre les deux nations nouvellement alliées.

Il mourut, ainsi que son hôte, au SGC lors de la saison 8.

Notes et références 

Tok'ra

en:Tok'ra#Characters
it:Tok'ra#Selmak